«Бетховен» () — американский анимационный телесериал, основанный на одноимённом фильме 1992 года. Был выпущен только один сезон, эпизоды которого выходили в эфир с сентября по декабрь 1994 года на канале CBS. Всего в сериале 13 получасовых эпизодов.

Концепция 
Главный персонаж мультсериала — сенбернар по кличке Бетховен, который живёт в семье Ньютонов. Все члены семьи любят своего питомца, но когда Бетховен попадает в очередные приключения и наносит ущерб семейному имуществу, отец семейства Джордж злится на него. Бетховен имеет антропоморфные черты и, в отличие от одноименного фильма, общается с другими животными на человеческом языке. Сюжет мультсериала построен на комических ситуациях, в которые попадает любопытный главный герой, желающий защитить свою семью от злодеев и всевозможных неприятностей.

Роли озвучивали 
 Джоэль Мюррей — Бетховен
 Джо Пантолиано — Спарки
 Дин Джонс — Джордж Ньютон
 Тресс Макнилл — Джинджер
 Николь Том — Райс Ньютон
 Джей Ди Дэниелс — Тэд Ньютон
 Кэт Сьюси — Элис Ньютон
 Франческа Смит – Эмили Ньютон
 Билл Фагербакки — Цезарь
 Брайан Джордж / Морис Ламарш — Мистер Хаагс

В озвучивании также принимали участие Ден Кастелланета (известный по озвучке Гомера в «Симпсонах»), Кристин Каванов, Пол Дули и другие.

Список эпизодов  
В скобках указана дата премьерного показа серий мультсериала на канале CBS (месяц/день/год).

 “Good Old George / The Pound” (9/10/94)
 “Dog Dreams / The Good, the Bad, and the Poodle” (9/17/94)
 “The Experiment / The Incredibly Pointless Journey” (9/24/94)
 “The Guard Dog / Mr. Huggs’ Wild Ride” (10/1/94)
 “Cat Fight / The Kindergarten Caper” (10/8/94)
 “The Gopher Who Would Be King / Pet Psychiatrist” (10/15/94)
 “Cyrano de Beethoven / The Mailman Cometh” (10/22/94)
 “A Cat Named Rover / The Dog Must Diet” (10/29/94)
 “The Mighty Cone-Dog / Car Trouble” (11/5/94)
 “Puppy Time / The Morning Paper” (11/12/94)
 “The Big One / Fleas!” (11/19/94)
 “Scent of a Mutt / Down on the Farm” (11/26/94)
 “Trash Island / The Long Weekend” (12/3/94)

Релиз 
Компании Universal и Goodtimes выпускали несколько эпизодов на видеокассетах, по информации на 2019 год — на DVD-дисках никогда не издавался.

Примечания

Ссылки 
 

Мультсериалы США, запущенные в 1994 году
Мультсериалы США, завершённые в 1994 году
Телесериалы NBC Universal Television
Программы телеканала Си-би-эс
Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы, снятые по мотивам фильмов
Мультсериалы о собаках
Мультсериалы о говорящих животных